Vologès I d'Armènia, rei d'Armènia (118-?)
 Vologès II d'Armènia, rei d'Armènia (197-216)
 Vologès I de Pàrtia, rei de Pàrtia (51-77)
 Vologès II de Pàrtia, rei de Pàrtia (77-79)
 Vologès III de Pàrtia, rei de Pàrtia (140-147, a les regions orientals 105-140) 
 Vologès IV de Pàrtia, rei de Pàrtia (147-191 
 Vologès V de Pàrtia, rei de Pàrtia (191-208 o 209)
 Vologès VI de Pàrtia, rei de Pàrtia a l'Orient (208 o 209-228)